Crossbow («Кроссбоу», с англ. «арбалет») может употребляться в следующих значениях:

Вооружение и военная техника 
 GAM-67 Crossbow — американская противорадиолокационная ракета
 LTV Crossbow — американский зенитный ракетный комплекс

Организации 
 Crossbow Technology — американская компания, базирующаяся в Калифорнии

Плавсредства 
 HMS Crossbow (D96) — британский эсминец (1948—1972)

Программные продукты 
 Crossbow — американская аркадная компьютерная игра
Crossbow — альтернативное название  мобильной операционной системы Windows Mobile 6

В культуре 
Арбалет (Crossbow)_ франко-английский сериал о Вильгельме Телле.

См. также 
 Арбалет (значения)